Romanești se poate referi la:

 Localități din România
Romanești - localitate din județul Gorj
Romanești - localitate din județul Sibiu
Romanești - localitate din județul Vâlcea
Romanești - cartier din municipiul Craiova
Romanești - cartier din municipiul Botosani

Toponime românești